El Circuit d'Österreichring és un circuit automobilístic situat prop de Spielberg, Styria, Àustria que ha estat utilitzat per les curses de Fórmula 1 en diverses ocasions, en concret en les temporades que van de 1970 fins al 1987.

Després d'una important remodelació, i ja sota el nom d'A-1 Ring va acollir les proves de Fórmula 1 corresponents a les temporades que van de la temporada 1997 a la de l'any 2003.

A més s'ha d'afegir la cursa corresponent a la temporada 1964 que es va disputar a aquest mateix circuit però sota la denominació de Circuit de Zeltweg o Zeltweg Airfield.

A la F1 

Osterreichring
Esport a Àustria
Estíria